Толстомы́сенский сельсовет — муниципальное образование (сельское поселение) в Новосёловском районе Красноярского края. Административный центр — посёлок Толстый Мыс.

География 
Толстомысенский сельсовет находится западнее районного центра. Удалённость административного центра сельсовета — посёлка Толстый Мыс от районного центра — села Новосёлово составляет 17 км.

История 
Толстомысенский сельсовет наделён статусом сельского поселения в 2005 году.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 680 мужчин и 659 женщин из 1339 чел.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

См. также 
 Административно-территориальное деление Красноярского края

Примечания

Ссылки 
 Толстомысенский сельсовет на портале правовой информации Минюста РФ

Муниципальные образования Новосёловского района
Сельские поселения Красноярского края